Point Music Entretenimento é uma gravadora evangélica brasileira, presidida pelo jornalista Edison Lenn. Denomina-se Point Music Entretenimento ou PME.

Criada em 2004, em pouco tempo, a Point Music Entretenimento conquistou seu espaço no segmento fonográfico. O reconhecimento do mercado e do público se traduz nas matérias em toda internet.

A gravadora começou a ganhar destaque no mercado gospel depois da contratação dos cantores Davi Lukato, Dállyda Viana e Prudência Araújo.

Cast Oficial 
 Davi Lukato
 Dállyda Viana
 Raquel Dias
 Prudência Araújo
 Ingrid e Adrian
 Joacir Tavares
 Joacir e Jonas

Ex-Artistas 
 Isaque Barbosa
 Rosário Davila
 Wellinton Rodrigues
 Lidiane Amaral
 Deny Hise
 Juzany Moura
 Paulo Josh

Ligações externas 
 

Editoras do Brasil
Editoras evangélicas
Gravadoras do Brasil
Gravadoras de música cristã
Gravadoras fundadas em 2005